Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Western & Southern Open 2013 nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl švédsko-rumunský pár Robert Lindstedt a Horia Tecău, jehož členové nestartovali společně.

Lindstedtovým spoluhráčem se stal kanadský tenista Daniel Nestor, s nímž prohrál ve druhém kole, když nestačili na mexicko-americký pár Santiago González a Scott Lipsky. Tecău do turnaje nastoupil po boku Bělorusa Maxe Mirného. Také oni po volném losu prohráli svůj první zápas, když je ve druhé fázi vyřadila třetí nasazená rakousko-brazilská dvojice Alexander Peya a Bruno Soares.

Soutěž čtyřhry vyhrál nejvýše nasazený pár složený z amerických světových jedniček Boba a Mika Bryanových, který ve finále porazil španělské turnajové dvojky Marcela Granollerse s Marcem Lópezem po rovnocenném zisku prvních dvou sad 6–4 a 4–6, až v rozhodujícím supertiebreaku poměrem míčů [10–4].

Každý z vítězů si do žebříčku ATP připsal 1 000 bodů a pár si rozdělil částku 361 600 dolarů.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry měly volný los do druhého kola.
  'Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Marcel Granollers /  Marc López (finále)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (čtvrtfinále)
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (2. kolo)
  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (2. kolo)
  Julien Benneteau /  Nenad Zimonjić (2. kolo)
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Western & Southern Open 2013